Ris je lahko:
 RIS
 ris, mačka
 Ris, Hautes-Pyrénées
 Ris, Puy-de-Dôme
 Risi je ljubkovalno ime za slovensko hokejsko reprezentanco.